Luchthaven Ankara Esenboga
Economisch Statistische Berichten, een Nederlandstalig economenvakblad
Enterprise service bus
Europees Stamboek
Electricity Supply Board, een elektriciteitsproducent in Ierland